Maniáki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Maniákoi, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 
 Maniáki (ort i Grekland), Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar